Майло — растение, подвид рода Сорго семейства Злаки, или Мятликовые.

Персоналии 
 Майло, Аарон (род. 1984) — американский актёр и модель.
 Майло, Кэнди (род. 1966) — американская актриса и певица.

Топоним 
 Майло — тауншип в округе Мил-Лакс, Миннесота, США.

См. также 
 Milo